La stagione 1959-60 dei St. Louis Hawks fu l'11ª nella NBA per la franchigia.

I St. Louis Hawks vinsero la Western Division con un record di 46-29. Nei play-off vinsero la finale di division con i Minneapolis Lakers (4-3), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-3).

Western Division

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1959-1960 delle squadre di pallacanestro
1959-1960